«Епифания» () — единственный дошедший до нашего времени полномасштабный рисунок Микеланджело Буонарроти. Представляет собой единое бумажное полотно, склеенное из 26 листов бумаги общей высотой 232 см и шириной 165 см с изображением Святого Семейства; находится в Британском музее.
Рисунок был выполнен Микеланджело в возрасте 75-77 лет и многократно переделывался.  Подлинность рисунка не вызывает сомнения, поскольку он был инвентаризирован чиновниками Ватикана в доме Микеланджело почти сразу же после смерти мастера. Они отразили картон в своей описи, дав ему название «Епифания», которое на сегодня отвергается искусствоведами и специалистами самого Британского музея.
Рисунок Микеланджело постоянно экспонирован в зале номер 90 Британского музея. В табличке около него говорится, что Микеланджело тщательно работал над рисунком и вносил в него многочисленные изменения, а также что картон был «ошибочно назван “Епифания” (Поклонение Трех царей-волхвов новорожденному Христу). Предмет произведения остается мистическим…».
На переднем плане мы видим плотную фигуру девы Марии, в ногах ее полулежит младенец Христос, слева от которого стоит ребенок Иоанн Креститель, а чуть поодаль виден, вероятно, Иосиф Обручник, которого она левой рукой как бы отталкивает или не дает приблизиться к себе. Справа от Марии изображен некий пока неидентифицированный мужчина, с которым она находится в споре. На заднем плане просматриваются фигуры других людей. Правая грудь Марии обнажена, как будто она только что покормила своего сына. Последняя деталь напоминает фигуру «Манчестерской Мадонны», написанной Микеланджело в 1497 году.
Рисунок проникнут усложнённым и не всегда понятным символизмом. Загадочность композиции связана с сутью конфликта, явно существующего между ее персонажами. У данной композиции отсутствуют сколько-нибудь близкие аналоги во всем искусстве Возрождения.
Асканио Кондиви — ученик и биограф Микеланджело пытался использовать композицию рисунка для своей, так и оставшейся незаконченной, картины.  В 19-ом столетии шотландский коллекционер Малколм Поталлоч приобрел рисунок всего за 11 фунтов стерлингов, а после его смерти в 1893 году сын коллекционера подарил картон Британскому музею.

Примечания

См. также 
 Мадонна (искусство)
 Микеланджело
 Святое семейство
 Список работ Микеланджело

Литература 
 J.A. Gere and N. Turner, Drawings by Michelangelo in the British Museum, exhibition catalogue (London, The British Museum Press, 1975)
 M. Hirst, Michelangelo and His Drawings (New Haven and London: Yale University Press, 1988)
 M. Royalton-Kisch, H. Chapman and S. Coppel, Old Master Drawings from the Museum, exhibition catalogue (London, The British Museum Press, 1996)
 J. Wilde, Italian drawings in the Department of Prints and Drawings, 2 (London, The British Museum Press, 1953)

Ссылки 
 The British Museum

Произведения Микеланджело
Рисунки XVI века
Рисунки из собраний Британского музея
Изображения Девы Марии